Petersdorf peut faire référence à :
 Petersdorf, commune allemande de l'arrondissement d'Aichach-Friedberg, en Bavière ;
 Petersdorf, commune allemande de l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois ;
 Petersdorf II, ancienne commune autrichienne du district de Südoststeiermark, en Styrie.